A Western Feud – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 A Western Feud – film del 1921 diretto da Otis Thayer